Peter Reinicke ist der Name folgender Personen:

* Peter Reinicke (Hüttenmeister) (1440–1518), deutscher Bergvogt
 Peter Reinicke (Sozialarbeiter) (* 1938), deutscher Sozialarbeitswissenschaftler